— японская певица, модель и участница японской идол гёрл-группы Nogizaka46.

Биография 
В 2011 году Мацумура прошла кастинги для первого поколения Nogizaka46. На прослушивании она исполнила песню «» Юи. Она была выбрана в качестве одного из избранных членов для записи дебютного сингла «» и играла среднюю роль при исполнении этой песни. 22 февраля 2012 года соcтоялся дебют певицы в качестве сольной исполнительницы. В апреле 2013 года вместе с остальными участницами Nogizaka46 появилась в телевизионной драме «». 23 марта 2015 года она была выбрана в качестве эксклюзивной модели для женского модного журнала  с Нанами Хасимото, которая также является членом первого поколения Nogizaka46.

Появления

Телесериалы 

 Bad Boys J (NTV, 2013), Мика Фудзи
 Tenshi no Knife (WOWOW, 2015), официантка кафе
 Hatsumori Bemars (TV Tokyo, 2015), Yūutsu

Фильмы 
 Bad Boys J: Saigo ni Mamoru Mono (2013), Мика Фудзи

Награды 
 Girls Award (2015 S/S)

Театр 
 Subete no Inu wa Tengoku e Iku (AiiA Theater Tokyo, 1 — 12 октября 2015)

Библиография

Журналы 

 CanCam, Shogakukan 1981-, появляется на обложке журнала с мая 2015 года

Фотоальбомы 
 Kikan Nogizaka vol.4 Saitō (26 декабря 2014, Tokyo News Service) ISBN 9784863364516

Примечания

Ссылки 
 Official agency profile  
 Официальный блог 
 

Певцы и певицы Японии
Идолы (японские артисты)
Фотомодели Японии
Персоналии:Префектура Осака
Певцы и певицы XXI века